Mab (satélite) - satélite de Urano
Movimento dos Atingidos por Barragens - movimento social brasileiro
Movimento da Aliança de Botsuana - partido político da Botsuana
Museu de Arte da Bahia - museu brasileiro localizado em Salvador
Museu de Arte Brasileira - museu brasileiro localizado em São Paulo
Museu de Arte Brasileira - museu brasileiro localizado em Maceió
Memorial Aeroespacial Brasileiro - memorial brasileiro localizado em São José dos Campos
Michael Angelo Batio - guitarrista norte-americano
MAB 38 - "Moschetto Automatico Beretta", modelo de subfuzil italiano utilizado na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de siglas